Jméno a příjmení František Michálek má více nositelů:

 František Michálek (herec) – český herec (např. film Radúz a Mahulena)
 František Michálek (politik KDU-ČSL) (1925–???) – český a československý politik z Boskovicka, po sametové revoluci poslanec za KDU-ČSL
 František Michálek (politik živnostenské strany) (1888–???) – československý politik z Plzně, meziválečný poslanec NS za živnostenskou stranu
 František Michálek (skladatel) (1895–1951) – český varhaník a hudební skladatel
 František Michálek (výtvarník) (1896–1966) – český výtvarník a učitel, rodák z Libčan
 František Michálek Bartoš (1889–1972) – český historik